2 miejscowości w Polsce: 
 Boże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec 
 Boże – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo